Села:
 Судівка — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада (до 2020 року — Диканський район)
 Судівка — Полтавська область, Полтавський район, Новосанжарська селищна громада (до 2020 року — Новосанжарський район)